Бостик — фамилия. Известные носители:
 Бостик, Девон (род. 1991) — канадский актёр.
 Бостик, Уинстон (1916—1991) — американский физик.